Humenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Humenberger (* 1967), österreichischer Handballtorhüter, und -funktionär
 Johann Humenberger (* 1963), österreichischer Mathematiker
 Karl Humenberger (1906–1989), österreichischer Fußballspieler, und -trainer
Roman Humenberger (* 1945), österreichischer Radrennfahrer